Daydream může být:

 Daydream (album, Mariah Carey), album zpěvačky Mariah Carey z roku 1995
 Daydream (album, The Lovin' Spoonful), album skupiny The Lovin' Spoonful z roku 1966
 Daydream (píseň, The Lovin' Spoonful), píseň skupiny The Lovin' Spoonful